

Населені пункти та їхні частини

 Козя-Ґура — село в гміні Вербиця Холмського повіту Люблінського воєводства
 Козя-Ґура — село в гміні Стшельце Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Козя-Ґура — село в гміні Пшивідз Ґданського повіту Поморського воєводства
 Козя-Ґура — частина міста Радом в Мазовецькому воєводстві
 Козя-Ґура — частина міста Бельсько-Бяла в Сілезькому воєводстві
 Козя-Ґура — частина села Вулька-Розвадовська в гміні Фірлей Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Козя-Ґура — частина села Стружувка в гміні Горлиці Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Козя-Ґура — частина села Ярошувка в гміні Ґдув Велицького повіту Малопольського воєводства
 Козя-Ґура — частина села Надма в гміні Радзимін Воломінського повіту Мазовецького воєводства
 Козя-Ґура — частина села Хмільник (Хмельник) у гміні Хмельник Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Козя-Ґура — частина села Ґліник-Ґурни в гміні Фриштак Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Козя-Ґура — частина села Пшиленчек у гміні Водзіслав Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Козя-Ґура — осада в гміні Лукта Острудського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Козя-Ґура — осада в гміні Інсько Старгардського повіту Західнопоморського воєводства
 Козя-Ґура — осада в гміні Карліно Білоґардського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки